Õun ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Õun (1906–1977), estnischer Schriftsteller
 Voldemar Õun (1893–1986), estnischer Schriftsteller